Osoby
 Ignacy Kajetan Pomianowski (XVIII–IXX w.) – opoczyński: cześnik, łowczy, miecznik, wojski
 Jerzy Pomianowski – strona ujednoznaczniająca
 Jerzy Pomianowski (1921–2016) – pisarz, tłumacz literatury
 Jerzy Pomianowski (ur. 1932) – dziennikarz motoryzacyjny
 Jerzy Pomianowski (ur. 1960) – dyplomata
 Józef Stefan Pomian-Pomianowski (1864–1919) – inżynier, budowniczy, architekt
 Karol Pomianowski (1874–1948) – profesor hydrotechniki
 Roman Pomianowski (1954–2006) – kapitan żeglugi wielkiej
 Stanisław Pomianowski (1897–1980) – rolnik, działacz społeczny, poseł II RP

Inne
 Cukiernia Roman Pomianowski i Syn – warszawska firma cukiernicza